A Georgicon szó jelentései:

 a keszthelyi Georgikon régies írásmódja
 Georgicon emlékérem - mint kitüntetés